Le Bon Juge – film del 1906 prodotto dalla Pathé Frères
 Le Bon Juge – film del 1910 diretto da Léonce Perret
 Le Bon Juge – film del 1913 diretto da Georges Monca